Watervliet es el nombre de varias localidades en los Estados Unidos:

 Watervliet (Míchigan)
 Municipio de Watervliet, Míchigan
 Watervliet (Nueva York), una ciudad.
 Watervliet (pueblo), antiguo pueblo.
 Distrito Histórico Watervliet Shaker